Tramvaj zvan čežnja (drama), originalna drama Tennesseeja Williamsa
 Tramvaj zvan čežnja (1951.), filmska adaptacija drame iz 1951., glume Marlon Brando i Vivien Leigh
 Tramvaj zvan čežnja (1984.), glume Ann-Margret i Treat Williams
 Tramvaj zvan čežnja (1995.), glume Alec Baldwin i Jessica Lange
 Tramvaj zvan čežnja (opera), adaptacija drame iz 1995. koju je komponirao André Previn
 Tramvaj zvan čežnja (balet), balet iz 1952.